Светска лига у ватерполу 2015. у мушкој конкуренцији је 14. издање овог такмичења. 
Бранилац титуле је репрезентација Србије, која сада има осам освојених медаља овог турнира. Укупно 8 репрезентација се квалификовало у супер финале које је одржано од 23. до 28. јуна 2015. године у Бергамо, Италија.

 Побједа у регуларном времену - 3 бода
 Побједа након пенала - 2 бода
 Пораз након пенала - 1 бод
 Пораз у регуларном времену - 0 бодова

Квалификације 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Европа 
Европске квалификације се састоје од двије групе по 3 репрезентације и једне групе од 4 репрезентације. Побједник сваке групе квалификоват ће се у супер финале.

Група А

Група Б

Група Ц

Интерконтиненталне квалификације 
На интерконтиненталном турниру наступиће репрезентације из Африке, Америке, Азије и Океаније. Тимови су подјељени у 2 групе по 4 екипе и сви тимови су у нокаут фази.
 Сва времена су по средњoевропском времену.

Група А

Група Б

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале 5. до 8. мјеста

Полуфинале

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за 3. мјесто

Финале

Супер финале 
На супер финалу је учествовало осам екипа, подељених у две групе. Супер финале је одржано у Бергаму у Италији од 23. до 28. јуна 2015. године.
 Сва времена су по средњoевропском времену.

Група А

Група Б

Завршница

Четвртфинале

За пласман од 5. до 8. мјеста

Полуфинале од 5. до 8. мјеста

За 7. мјесто

За 5. мјесто

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан поредак

Види још 
 Свјетска лига у ватерполу за жене 2015.

Напомене и референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Италији
Ватерполо у 2015.
Чланци на ијекавици